У́лица Байдуко́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Байдукова — улица во Владивостоке.
 Улица Байдукова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Байдукова — старое название улицы Батыршина в Казани.
 Улица Байдукова — улица в Москве.
 Улица Байдукова — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Улица Байдукова — улица в Донецке.